Со́тницыно — топоним:

 Сотницыно (посёлок) — посёлок в Сасовском районе Рязанской области.
 Сотницыно (станция) — железнодорожная станция на линии Рязань — Рузаевка в одноимённом посёлке.